Dullo ist der Familienname von 
 Andreas Dullo (1862–1945), deutscher Kommunalpolitiker
 Gustav Dullo (1832–1907), deutscher Komponist
 Wolf-Christian Dullo (* 1954), deutscher Meeresgeologe